São José do Rio Preto (stad), stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
São José do Rio Preto (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
São José do Rio Preto (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo